Хеан Карлос Франсиско Деса Санчес (; 9 июня 1993, Кальяо, Перу) — перуанский футболист, нападающий перуанского клуба «Альянса Лима» и сборной Перу.

Клубная карьера 
Футбольную карьеру Деса начал в «Академии Депортива». В августе 2011 года футболист подписал четырёхлетний контракт с «Жилиной». В основном составе дебютировал 27 августа 2011 года в матче против «Дуклы», выйдя на замену вместо Романа Гергеля.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Перу
Игроки сборной Перу по футболу
Игроки ФК «Жилина»
Игроки ФК «Универсидад Сан-Мартин»
Игроки ФК «Монпелье»
Игроки ФК «Альянса Лима»
Игроки ФК «Левски»
Игроки ФК «Спорт Уанкайо»
Игроки ФК «Кахамарка»